«Песни на стихи Ильи Резника исполняет Алла Пугачёва» — миньон Аллы Пугачёвой, выпущенный в СССР фирмой «Мелодия» в 1985 году.

На миньоне поместились три песни, созданные на стихи Ильи Резника: «Делу время», «Без меня», «И в этом вся моя вина». Премьера первых двух композиций состоялась на «Новогоднем Голубом огоньке» в ночь на 1 января 1985 года; обе песни сразу же стали суперхитами.

Несмотря на популярность, песни из миньона не включались ни в одну из долгоиграющих пластинок певицы. В составе альбомов они появились на компакт-дисках бокс-сета «Коллекция» лишь в 1996 году.

Список композиций

Участники записи 
 Оркестр Латвийского радио и телевидения под управлением Раймонда Паулса; запись Латвийского радио и ТВ (1, 2)
 Инструментальный ансамбль «Рецитал», руководитель Руслан Горобец; запись Всесоюзной студии грамзаписи (3).

Мини-альбомы Аллы Пугачёвой
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Мини-альбомы 1985 года